Еле́на Ри́та Штерн (; ) — швейцарская кёрлингистка.

Играет на позиции третьего. Скип собственной команды.

На зимней Универсиаде 2017 скип и третий женской команды Швейцарии.

Достижения 
 : золото (), серебро (), бронза ().
 : бронза ().
 : бронза ().
 : золото (2015), серебро (2014).
 Зимние юношеские Олимпийские игры: золото (2012, смешанная команда).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Студентка Цюрихского университета.

Сестра Елены, Анна Штерн () играет в команде Елены на позиции второго.

Примечания

Ссылки 
 Team Elena Stern — Grand Slam of Curling
 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швейцарии
Чемпионы Швейцарии по кёрлингу